Michelle Vrieling (13 april 1995) is een Nederlands voetballer die sinds de zomer van 2012 uitkomt voor ADO Den Haag dat uitkomt in de Eredivisie Vrouwen.

Carrièrestatistieken

Erelijst

Met  ADO Den Haag

Zie ook
 Lijst van spelers van ADO Den Haag (vrouwen)

Externe link 
  Profiel en statistieken van Michelle Vrieling op soccerway.com

Nederlands voetballer